

Geografia

Austria 
 Fallbach – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mistelbach
 Fallbach – wodospad

Niemcy 
 Fallbach – rzeka, dopływ Kinzig

Szwajcaria 
 Fallbach – rzeka, dopływ Gürbe

Zobacz też 
 Pfahlbach